Il doppio del torneo di tennis ITF Women's Circuit Rosario 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Teliana Pereira e Nicole Rottmann che hanno battuto in finale Verónica Cepede Royg e Luciana Sarmenti 6-2, 7-5.

Teste di serie 

 Mailen Auroux /  María Irigoyen (semifinali)
 Teliana Pereira /  Nicole Rottmann (Campionesse)

 Verónica Cepede Royg /  Luciana Sarmenti (finale)
 Vanesa Furlanetto /  Aranza Salut (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

ITF Women's Circuit Rosario 2012